Fischhaber ist der Familienname folgender Personen:

 Anton Fischhaber (1940–2022), deutscher Autorennfahrer
 Gottlob Christian Friedrich Fischhaber (1779–1829), deutscher Philosoph und Gymnasiallehrer
 Simon Fischhaber (* 1990), deutscher Eishockeyspieler

Fischhaber ist der Name folgender geographischer Objekte:
 Fischhaber (Penzberg), ehemaliger Ortsteil der Stadt Penzberg, Landkreis Weilheim-Schongau, Bayern